Osoby o nazwisku Bolaños:
 Alex Bolaños – ekwadorski piłkarz
 Christian Bolaños – kostarykański piłkarz
 Diego Manuel Chamorro Bolaños – nikaraguański polityk konserwatywny, prezydent Nikaragui 
 Enrique Bolaños – prezydent Nikaragui
 Jorge Alberto Bolaños – meksykański aktor teatralny, telewizyjny i filmowy
 Luis Bolaños – ekwadorski piłkarz

Gminy w Hiszpanii:
 Bolaños de Calatrava – gmina w Hiszpanii w Kastylii-La Mancha
 Bolaños de Campos – gmina w Hiszpanii w Kastylii i Leónie

Inne:
 Bolaños – rzeka w Meksyku